Сент-Круа́-а-Лоз (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Рейан. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04175.

Население

Климат 
Климат средиземноморский. Лето жаркое и сухое, зимой прохладно, бывают частые заморозки. Сент-Круа-а-Лоз не имеет своей метеостанции, ближайшая находится в Апте.

Экономика 
В 2007 году среди 44 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 32 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности — 72,7 %, в 1999 году было 70,7 %). Из 32 активных работали 29 человек (18 мужчин и 11 женщин), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 12 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 6 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки